Ехидо Грасијано Санчез има више значења:

 Ехидо Грасијано Санчез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Грасијано Санчез, Фамилија Паредес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Грасијано Санчез (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику